Sallier ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Sallier (1685–1761), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Orientalist und Bibliothekar
 Jean Sallier (1806–1861), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Kartäuser und Mystiker